Ла Игериља има више значења:

 Ла Игериља (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игериља (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Игериља, Лос Лириос (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику